Maple est le nom anglais de l'érable. En Français le terme peut désigner :
 Maple est un logiciel propriétaire de calcul formel édité par la société canadienne Maplesoft.
 Waterloo Maple Inc. (aussi appelé Maplesoft) est une entreprise canadienne du secteur informatique dont le siège social est situé à Waterloo, dans la province de l'Ontario.
 Maple Grove est un nom de toponyme. Le terme peut faire référence à diverses localités en Amérique du Nord.
 Le Maple Leaf Rag est un des ragtimes de Scott Joplin les plus connus avec le célèbre The Entertainer (qui fit son apparition dans la bande-annonce du film l'Arnaque, beaucoup plus tard après sa publication en 1902). 
 Le Maple Leaf (Feuille d'érable, en anglais) est un train de passagers opéré conjointement par VIA Rail et Amtrak.
 U.S. Maple est un groupe d'avant-rock formé à Chicago en 1995.
 Le Maple Leaf Gardens est une salle omnisports située à Toronto, Ontario.
 La Geely Maple est une gamme de voitures chinoises.

Patronyme 

 John Blundell Maple, homme d'affaires anglais.
 Wiley Maple, skieur alpin américain.
Patronyme anglais